St. Anthony kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten en Canada:
 St. Anthony (Canada)
 St. Anthony (Idaho)
 St. Anthony (Iowa)
 St. Anthony (Minnesota)